Влади́мир Ча́гин:
* Чагин, Владимир Александрович (1862—1936) — генерал-лейтенант РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Чагин, Владимир Геннадьевич (род. 1970) — российский автогонщик, семикратный победитель Ралли Дакар в классе грузовиков.
 Чагин, Владимир Иванович (1865—1948) — русский и советский архитектор.

Примечания